Název Mlékovice mají dvě sídla:
 Mlékovice (Neveklov), část města Neveklov v okrese Benešov (k. ú. Mlékovice u Neveklova)
 Mlékovice (Toušice), část obce Toušice v okrese Kolín (k. ú. Mlékovice)